Mackert ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Mackert (* 1977), deutscher Fußballspieler 
 Jürgen Mackert (* 1962), deutscher Soziologe
 Lothar Mackert, deutscher Basketballspieler